Козаке́вич — польське, єврейське і українське прізвище.

Персоналії 
 Козакевич Валентин Віталійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козакевич Єфремій — український маляр-золотар XVIII століття.
 Козакевич Еммануїл Генрихович — український і єврейський письменник
 Владислав Козакевич — польський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Козакевич Павло Павлович — український вчений-хімік.
 Єжи Козакевич — польський науковець, дипломат та політолог.
 Міколай Козакевич — польський науковець та політик.
 Козакевич Олександр — священик Української Автокефальної Православної Церкви у Франції.
 Козакевич Олександр Пахомович (1889—1959) — радянський оперний співак.

 Ольга Козакевич (Ольга Козакевич-Дядинюк) (1903—2004) — українська малярка, член Об'єднання митців-українців в Америці.
 Ольга Козакевич (1915—1983) — французька театральна актриса.

Українські прізвища
Польські прізвища
Єврейські прізвища